

Personnes
Kim Jan-di (née en 1991), judokate sud-coréenne ;
Kim Jan-di (née en 1995), taekwondoïste sud-coréenne.

Homonymie de personnes